

Geografia 
 Westman – regione nella zona sud-occidentale di Manitoba, Canada

Persone 
 Elisabeth Westman – ciclista su strada svedese
 Jamael Westman – attore britannico
 Roger Westman – architetto britannico